Кесон:

Топоним 
 Кесон — крупнейший город Филиппин
 Кесон — провинция Филиппин на острове Лусон

Фамилия 
 Кесон, Аврора (1888—1949) — жена президента Филиппин Мануэля Кесона
 Кесон, Мануэль (1878—1944) — второй президент Филиппин

См. также 
 Кессон
 Кэсон (значения)